Glover hace referencia a

Personas:
 Charles Glover Barkla (1877 – 1944), físico inglés, premio Nobel de Física en 1917;
 Crispin Glover (1964 – ), actor estadounidense;
 Danny Glover (1877 – ), actor estadounidense;
 Donald Glover (1983 – ), actor estadounidense;
 Edward Glover(1885 – 1940), atleta estadounidense;
 Edward Glover (1888 – 1972), psicoanalista británico.

Localidades:
 Glover, localidad de Misuri, EE. UU.
 Glover, localidad de Vermont, EE. UU.

Otros:
 Glover, videojuego de las consolas Nintendo 64 y PlayStation y para Microsoft Windows.